Cees van Dongen
  Boet van Dulmen
  Chris Vermeulen
  Walter Villa
  Arnaud Vincent

V